Antioquia kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Antioquía (departement), 
 Santa Fe de Antioquia,

Mexiko 

 Antioquía, ort, Chiapas, Palenque, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar